Dmitrij Abakumov – calciatore russo
 Viktor Semënovič Abakumov – politico e generale sovietico